Pleister (bouw), een kalkmengsel waarmee muren, vloeren e.d. worden gladgemaakt
Pleister (medisch), een zelfklevend medisch verband